Убиквисты:

 Убиквисты (в биологии) — виды животных и растений, экологические условия обитания которых весьма разнообразны.
 Убиквисты (в теологии) — лютеранские теологи, признающие учение о телесном вездесущии Иисуса Христа в противность отвергающим его реформатским теологам.